Mirna kan avse: 

 Mirna (flod) – en flod i landskapet Istrien i Kroatien
 Mirna Peč –en kommun i Slovenien
 miRNA – enkelsträngande RNA-molekyler, se mikroRNA